Анатолий Суббо́тин:
 Субботин, Анатолий Александрович (1890—1961) — русский советский писатель-романист, драматург, журналист.
 Субботин, Анатолий Евгеньевич (1920—2007) — российский фотожурналист, краевед и топограф.